José Froilán González, argentinski dirkač formule 1, * 5. oktober 1922, Arrecifes, Argentina, † 15. junij 2013.

González je debitiral na sploh drugi dirki v zgodovini Formule 1, Veliki nagradi Monaka v sezoni 1950 z Maseratijem. Prvo zmago je dosegel v naslednji sezoni 1951 na Veliki nagradi Velike Britanije s Ferrarijem, drugo in zadnjo pa v sezoni 1954 zopet na Veliki nagradi Velike Britanije, zopet s Ferrarijem (kamor se je vrnil po sezonah  in  pri Maseratiju) ter zopet pred svojim mnogo slavnejšim rojakom, Juanom Manuelom Fangiem. Upokojil se je po domači Veliki nagradi Argentine v sezoni 1960. Pred smrtjo je bil najstarejši še živeči dirkač Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| 
! Scuderia Achille Varzi
! Maserati 4CLT/48
! Maserati L4C
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
| ŠVI
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| ITA
|
|
|
! -
! 0
|-
|rowspan="2"| 
! José Froilán González
! Talbot-Lago T26C-GS
! Talbot L6
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
| 500
| BEL
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 24(27)
|-
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 375
! Ferrari V12
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|
|
|-
| 
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati A6GCM
! Maserati L6
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| NIZ
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|
|
! 9.
! 6,5
|-
| 
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati A6GCM
! Maserati L6
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
| 500
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
| NEM
| ŠVI
| ITA
|
! 6
! 13,5(14,5)
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
! Ferrari 625
! Ferrari L4
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
| 500
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠVI2
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
| ŠPA
|
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 25.14(26.64)
|-
! Ferrari 553
! Ferrari L4
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 625
! Ferrari L4
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
| MON
| 500
| BEL
| NIZ
| VB
| ITA
|
|
|
! 17.
! 2
|-
|rowspan="2"| 
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati L6
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
| MON
| 500
| BEL
| FRA
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| - 
!rowspan="2"| 0
|-
! Vandervell Products Ltd.
! Vanwall
! Vanwall L4
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VB Ret
| NEM
| ITA
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Lancia-Ferrari D50
! Ferrari V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG5
| MON
| 500
| FRA
| VB
| NEM
| PES
| ITA
|
|
! 21.
! 1
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari Dino 246
! Ferrari V6
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG 10
| MON 
| 500
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| POR
| ITA
| ZDA
! -
! 0
|}

Glej tudi 
 seznam argentinskih dirkačev

Opombe in sklici 

Argentinski dirkači
Argentinski vozniki Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Privatniki Talbota Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Maseratijevi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1